Оли́ба (, ) — мужское имя вестготского происхождения. Известные носители:
 Олиба I — граф Каркассона (не позднее 820—837)
 Олиба II — граф Каркассона (не позднее 870 — около 879)
 Олиба Кабрета — граф Сердани и Конфлана (968—988), граф Бесалу (984—988)
 Олиба Аббат — граф Берги и Рипольеса (988—1003), епископ Вика (1018—1046)
 Олиба — епископ Эльны (1009—1013)